São Luiz é um dos oito distritos administrativos do município de Londrina, no estado do Paraná.

Na história contada entre os primeiros moradores, o distrito de São Luiz seria mais velho que a cidade de Londrina. Antes mesmo da chegada da Companhia de Terras no Norte do Paraná, nesse lugar já haveria safristas – produtores rurais sem o documento de posse da área. A presença de espécies nativas, como palmito, figueira e peroba, ajudou a atrair os produtores de café. A explicação era simples: onde havia essas árvores, a incidência de geadas era menor. Com a mata ainda virgem, os primeiros cafezais cresceram sob a proteção dessa vegetação.

Nos tempos áureos do café, São Luiz tinha um alto índice populacional, o que impulsionou o crescimento do comércio local, como conta o morador Antonio Delmonaco, mais conhecido como Totonho, 56 anos. Ele abriu uma pequena venda no distrito em 2005, levando para as crianças dali a oportunidade de, pela primeira vez na vida, comer iogurte. “Em uma semana vendemos o estoque de um mês, e olha que nem faz tanto tempo assim”, diz.

Distritos de Londrina
Fundações no Paraná em 1951